Доме́нико Фели́че Анто́нио Коту́ньо (; ; 29 января 1736 — 6 октября 1822) — итальянский анатом и врач.

Родился в бедной семье недалеко от города Бари. Окончил Неаполитанский университет, работал далее в этом университете и в неаполитанской Больнице для неизлечимых (), некоторое время также был личным врачом неаполитанского короля Фердинанда IV.

Ещё молодым учёным Котуньо сделал ряд открытий в области анатомии. Он впервые описал (в сочинении «De aquaeductibus auris humanae internae», 1760) проток в каменистой части височной кости, названный Aquaeductus Cottunnii; назопалатинальный нерв, ответственный за чихание; седалищный нерв. Котуньо первым установил, что присутствие белка в моче свидетельствует о болезнях почек. Котуньо также исследовал артрит, ишиас, оспу и другие заболевания.

Описал субарахноидальное пространство и воспаление седалищного нерва, ввёл термин «ишиас» (1764).

Примечания

Литература 
 

Медики Италии
Анатомы по алфавиту
Анатомы Италии
Выпускники Неаполитанского университета имени Фридриха II
Члены-корреспонденты Французской академии наук